Яковин — фамилия; имеет женскую форму Яковина.
 Яковин, Григорий Яковлевич (1899—1938) — советский историк-германист, активист и один из теоретиков троцкистского движения в СССР.
 Яковин, Дмитрий Игнатьевич — современный российский художник, пишущий в жанре «Микрореализм».